On Fire steht für:

 On Fire (Album), Album von Galaxie 500 (1989)
 On Fire (Lied), Lied von The Roop (2020)